

Persone 
 Christian de Duve – biochimico belga, Premio Nobel per la medicina 1974
 Freimut Duve – politico tedesco
 Karen Duve – scrittrice tedesca
 Pascal de Duve – scrittore francofono belga